Fouché oder Fouche ist der Familienname folgender Personen:

 George Fouché (* 1965), südafrikanischer Autorennfahrer
 Gert Fouche (* 1980), südafrikanischer Radrennfahrer
 Herman Fouche (* 1987), südafrikanischer Radrennfahrer
 Jacobus Johannes Fouché (1898–1980), südafrikanischer Politiker und Staatspräsident
 Joseph Fouché (1759–1820), französischer Politiker und Polizeiminister Napoleons, Stammvater der Herzöge Fouché d’Otrante

 Mélanie Fouché (* 1977), deutsch-französische Schauspielerin
 Pierre Fouché (1891–1967), französischer Romanist, Katalanist und Phonetiker

Siehe auch:
 Fouchet